Imię i nazwisko Mieczysław Lewicki nosili lub noszą m.in.:
 Mieczysław Lewicki (1839 – po 1914) – galicyjski ziemianin, poseł do austriackiej Rady Państwa
 Mieczysław Lewicki (1926–2015) – polski lekkoatleta i trener lekkoatletyczny